Jauhenij Schtschazinin (, /Jewgeni Nikolajewitsch Schtschetinin, auch  Evgueni Chtchetinine, Yevgeny Shchetinin und Evgueni Shetinin), (* 1. Februar 1970 in Minsk, Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik, UdSSR) ist ein ehemaliger sowjetischer und später belarussischer Tischtennisspieler. Er wurde zweimal Europameister.

Werdegang 
Schtschazinin ist Abwehrspieler. Er nahm an zahlreichen internationalen Turnieren teil, so an elf Weltmeisterschaften von 1993 bis 2011, an sechs Europa- und drei Mixed-Europameisterschaften seit 1990 sowie an den Olympischen Spielen 1996 und 2000. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft 2003 im Doppel mit dem Österreicher Chen Weixing und mit der belarussischen Mannschaft. Im Mannschaftswettbewerb holte er noch bei den Europameisterschaften 2008 und 2010 Silber, bei den Mixed-Europameisterschaften erreichte er 2009 mit Wiktoryja Paulowitsch das Endspiel.

Seit 1992 spielt Schtschazinin bei deutschen Vereinen. 2000 wurde er mit dem BTW Bünde Meister in der 2. Bundesliga Nord. 2001 übersiedelte er mit seiner Familie von Minsk nach Deutschland. In der Saison 2004/05 gewann er mit Müller Würzburger Hofbräu die deutsche Mannschaftsmeisterschaft und erreichte das Endspiel im europäischen ETTU Cup. Ein Riss der Achillessehne während eines Bundesligaspiels warf ihn 2006 zeitweise zurück. 2007 stand er mit Würzburg erneut im Finale des ETTU Cups.

Vereine 
 bis 1992:  Traktor Minsk (Belarus)
 1992–1993: Spvg. Niedermark
 1993–????: TTS Borsum
 1997–2001: BTW Bünde
 2001–2002: DJK Offenburg
 2002–2003: TTG Weitmar-Munscheid
 2003–????: Müller Würzburger Hofbräu
 2009–????: Sport Club UGMK Jekaterinburg (Russland)
 ????–2015: Polen
 2015/16–2021: TTC Champions Düsseldorf (NRW-Liga, jetzt 3. Bundesliga)
 2021 bis heute: TTC Kist, Regionalliga

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 
  (abgerufen am 11. November 2011)
 

Tischtennisspieler (Belarus)
Olympiateilnehmer (Belarus)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
Europameister (Tischtennis)
Belarusse
Geboren 1970
Mann